Gheyn ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph van den Gheyn (1854–1913), belgischer Bibliothekar und Orientalist 
 Matthias van den Gheyn (1721–1785), flämischer Komponist 

Siehe auch:
 Geyn
 Gein
 Gain